XFU – codice valutario ISO 4217 del Franco UIC, valuta speciale usata dall'Unione internazionale delle ferrovie (UIC)